Kiddo Davis – giocatore di baseball statunitense
 Kiddo – soprannome di Anna Chalon, cantautrice francese

Altro 
 Kiddo – album di Tove Styrke del 2015
 Beatrix Kiddo – personaggio cinematografico